James Needham ist der Name folgender Personen:

* James Needham (Forschungsreisender) († 1673), Forschungsreisender in Amerika 
 James C. Needham (1864–1942), US-amerikanischer Politiker
 James George Needham (1868–1957), US-amerikanischer Entomologe und Limnologe